Robert Brown
Robert Brown (ator)
Robert Curtis Brown
Robert Browne
Robert Browning

Desambiguações de antropônimos